Brajići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brajići, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Brajići, un village situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brajići, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Brajići, un village situé dans la municipalité de Budva ;
en Serbie
Brajići, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica.